«Смерть в Венеции» может означать:

 «Смерть в Венеции» — новелла Томаса Манна, впервые опубликованная в 1912 году.
 «Смерть в Венеции» — драматический кинофильм итальянского режиссёра Лукино Висконти, вышедший на экраны в 1971 году, экранизация одноимённой новеллы Томаса Манна.
 «Смерть в Венеции» — последняя опера британского композитора Бенджамина Бриттена, написанная по мотивам одноимённой новеллы Томаса Манна и впервые исполненная в 1973 году.
 «Смерть в Венеции» — балет (2003) Джона Ноймайера.